Юбиле́йная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Юбилейная улица — улица во Владимире.
 Юбилейная улица — улица в Казани.
 Юбилейная улица — улица в Комсомольске-на-Амуре.
 Юбилейная улица — улица в Липецке.
 Юбилейная улица — улица во Люберцах
 Юбилейная улица — улица в Мытищах.
 Юбилейная улица — улица в Новосибирске.
 Юбилейная улица — улица в Пскове.
 Юбилейная улица — улица в Самаре.
 Юбилейная улица — улица в Северодвинске.
 Юбилейная улица — улица в Тольятти.
 Юбилейная улица — улица в Уфе.
 Юбилейная улица — улица в Череповце.
 Юбилейная улица — улица в Электростали.
Юбилейная улица — улица в Волжске

Украина 
 Юбилейная улица — улица в Донецке.
 Юбилейная улица — улица в Краматорске.
 Юбилейная улица — улица в Сумах.
 Юбилейная улица — улица в Хмельницком.